Il doppio del torneo di tennis Manila Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Albert Chang e Leander Paes che hanno battuto in finale Richard Matuszewski e David Nainkin 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Marius Barnard /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)

 Martin Blackman /  Kenny Thorne (semifinali)
 Richard Matuszewski /  David Nainkin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manila Challenger 1994